Muzyka
 Disco Inferno – piosenka zespołu The Trammps
 Disco Inferno – album disco zespołu The Trammps z 1976 r.
 Disco Inferno – brytyjski zespół rockowy, założony pod koniec lat 80.
 Disco Inferno – piosenka 50 Centa z 2004 r. wydana na singlu

Inne
 Disco Inferno – musical, którego akcja dzieje się w latach 70.
 Disco Inferno – pseudonim amerykańskiego wrestlera, urodzonego pod nazwiskiem Glenn Gilbertti
 Disco Inferno – jeden z odcinków drugiego sezonu serialu Zagubiony w czasie